William Hearst ist der Name folgender Personen:

* William Howard Hearst (1864–1941), kanadischer Politiker
 William Randolph Hearst (1863–1951), US-amerikanischer Medienunternehmer
 William Randolph Hearst junior (1908–1993), US-amerikanischer Zeitungsverleger